La XXIV edizione del campionato europeo di scherma si è svolta a Sheffield nel Regno Unito, per la prima volta su suolo britannico, dal 14 al 19 luglio 2011. L'organizzazione dell'evento è stata curata dall'Associazione Britannica di Scherma, sotto l'egida della Confederazione Europea di Scherma.

Calendario

Risultati delle gare

Maschili

Femminili

Medagliere

Voci correlate 
Eventi sportivi nel 2011

 2011
Scherma nel 2011
Competizioni sportive a Sheffield